KSchG ist die Abkürzung für:
 das deutsche Kündigungsschutzgesetz
 das österreichische Konsumentenschutzgesetz

Siehe auch:

KSCHG